Metz kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles William Metz
 Mary Clare Metz

Robotskapade auktorsförkortningar